

Geografia

Australia 
 St Peter Island  –  isola dell'Australia Meridionale

Austria 
 St. Peter – distretto di Graz

Canada 
 St. Peter – comunità rurale nella divisione No. 15 (Saskatchewan)
 St. Peter – area non incorporata nella contea di Richmond (Nuova Scozia)

Germania 
 St. Peter – comune del Baden-Württemberg

Stati Uniti d'America 
 St. Peter – località nella contea di Fayette (Illinois)
 St. Peter – area non incorporata nella contea di Graham (Kansas)
 St. Peter – città nella contea di Nicollet (Minnesota)
 St. Peter – area non incorporata nella contea di Fond du Lac (Wisconsin)

Pagine correlate 
 Peter
 San Pietro (disambigua)
 Saint Peter
 Sankt Peter